Чемпионат Европы по футболу 2014 (девушки до 17 лет) — седьмой розыгрыш чемпионата Европы для среди девушек до 17 лет. Это первенство впервые пройдёт не в швейцарском городе Ньон, а в нескольких городах Англии. Также впервые в этом турнире в финальной части сыграют восемь сборных вместо четырёх. Финальная часть турнира, несмотря на наименование Евро-2014 состоится с 26 ноября по 8 декабря 2013 года. Лучшие команды турнира попадут на чемпионат мира по футболу 2014 среди девушек до 17 лет.

Города проведения чемпионата
Чемпионат пройдет в 4 английских городах: Бертон-апон-Тренте, Честерфилде, Хинкли и Телфорде.

Квалификация 

Квалификация на турнир проходит в два этапа. Жеребьевка 1 этапа состоялась 20 ноября 2012 года . 40 команд участвуют в 1 квалификационном раунде, тогда как Франция, Испания и Германия имеют автоматический проход во 2 квалификационный раунд. 7 команд составят компанию Англии на чемпионате Европы. Впервые на чемпионате в квалификации выступит сборная Португалии.

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (девушки до 17 лет)